Garni bezeichnet:

 Garni (Ort), Dorf in Armenien
 Hotel garni, Leistungskategorie im Hotelgewerbe
 kurz für Bouquet garni, Gewürzzusammenstellung

Garni ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Al-Garni (* 1976), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mohamad al-Garni (* 1992), katarischer Mittelstreckenläufer marokkanischer Herkunft